Nebula Award – nagroda przyznawana w dziedzinie literatury fantastycznej.
 nebula – z języka angielskiego: mgławica.
 Nebula – emulator automatów do gier.
 Nebula – zespół muzyczny.